Le qualificazioni del singolare  del Legg Mason Tennis Classic 1998 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del torneo Legg Mason Tennis Classic 1998 prevedevano 28 partecipanti di cui 7 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Doug Flach (primo turno)
 David Nainkin (Qualificato)
 Wade McGuire (Qualificato)
 Eyal Ran (Qualificato)
 Jean-François Bachelot (ultimo turno)
 David Caldwell (Qualificato)
 Oren Motevassel (Qualificato)

 Paul Kilderry (primo turno)
 Assente
 Maurice Ruah (Qualificato)
 Kevin Ullyett (ultimo turno)
 James Sekulov (primo turno)
 Wesley Whitehouse (primo turno)
 Filippo Veglio (ultimo turno)

Qualificati 

 Jimmy Arias
 David Nainkin
 Wade McGuire
 Eyal Ran

 Maurice Ruah
 David Caldwell
 Oren Motevassel

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Collegamenti esterni 

Legg Mason Tennis Classic 1998
ATP Tour 1998